Мешко́в, Леони́д:
 Мешков, Леонид Александрович (1948—2016) — советский и российский режиссёр-документалист.
 Мешков, Леонид Карпович (1916—1986) — советский пловец, тренер.